Суднишников — русская фамилия. Известные носители:
 Суднишников, Борис Васильевич (1903—1987) — советский учёный, специалист в области горного машиноведения, лауреат Ленинской премии 1966 года.
 Суднишников, Михаил Владимирович (род. 1919) — участник Великой Отечественной войны, командир стрелкового батальона, Герой Советского Союза.